Stratonike ist der Name folgender Personen:

 Stratonike I. (* 317 v. Chr.; † nach 268 v. Chr.), die einzige Tochter des Königs Demetrios I. Poliorketes aus seiner ersten Ehe mit Phila
 Stratonike (Gattin des Antigonos) († nach 297 v. Chr.), Ehefrau des makedonischen Feldherren und Diadochenherrschers Antigonos Monophthalmos
 Stratonike (Tochter des Ariarathes IV.), Gattin der pergamenischen Könige Eumenes II. und Attalos II.

und folgender Figuren der griechischen Mythologie:
 Stratonike (Tochter des Pleuron), eine Tochter des Pleuron und der Xanthippe
 Stratonike (Tochter des Thespios), mit Herakles die Mutter des Atromos

Siehe auch:
 Meister der Stratonike, namentlich nicht bekannter Maler, der im ausgehenden Mittelalter und beginnender Renaissance zwischen 1470 und 1510 in Italien tätig war